Рива́льта-Бо́рмида (, ) — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, подчиняется административному центру Алессандрия.

Население составляет 1452 человека (2008 г.), плотность населения — 145 чел./км². Занимает площадь 10 км². Почтовый индекс — 15010. Телефонный код — 0144.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.rivalta.al.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики